Гру́ппа Би́мбо (Grupo Bimbo, SAB de CV, также известная как просто Bimbo) — мексиканская многонациональная компания, представленная более чем в 33 странах Америки, Европы, Азии и Африки. Её годовой объем продаж составляет 15 миллиардов долларов; и на мексиканской фондовой бирже она котируется под тикером BIMBO.

В Grupo Bimbo 134 000 сотрудников, 196 хлебозаводов, 3 млн торговых точек, дистрибьюторская сеть с 57 тысячами маршрутов по всему миру./У компании более 100 брендов и 13 тысяч продуктов, таких как Bimbo, Tía Rosa, Entenmann’s, Pullman, Rainbo, Nutrella, Marinela, Oroweat, Sara Lee, Thomas', Arnold и Barcel. Его стратегические ассоциации включают: Alicorp (Перу); Blue Label (Мексика); Fincomún, Galletas la Moderna, Grupo Nutresa (Колумбия); Мундо Дульсе (Аргентина) и прочие.

С 1997 года Даниэль Сервитье является генеральным директором Grupo Bimbo, а также её председателем с 2013 года.

История

1945—1960 гг. 
Grupo Bimbo начала свою деятельность в Мехико 2 декабря 1945 года под официальным названием Panificación Bimbo, SA. Компания начиналась с 34 сотрудников, продававших большой и маленький белый хлеб в целлофановой упаковке, ржаной хлеб и тостовый хлеб. Лоренцо Сервитье Сендра, Хосе Т. Мата, Хайме Сендра Гримау, Хайме Джорба Сендра и Альфонсо Веласко были партнёрами, основавшими пекарню.

Название «Бимбо» было выбрано среди других кандидатов, таких как PanRex, Pan NSE (инициалы по-испански «питательный», «вкусный» и «экономичный»), Sabrosoy, Pan Lirio и Pan Azteca. Название было сформировано, как сочетание фильмов о Бэмби и Дамбо, любимых фильмов Маринелы, дочери Лоренцо Сервитье. Позже основатели узнали, что bimbo — это итальянское сленговое обозначение детей (сокращенное от bambino), и что в Китае фонема для обозначения хлеба (面包/Miànbāo) похожа на название бренда.

Посол бренда, Bimbo Bear, также был создан в 1945 году. Всё началось с рисунка медведя на рождественской открытке, подаренной Хайме Джорба. Анита Мата, жена Хайме Сендра, добавила отличительные черты, такие как: шляпа, фартук и хлеб под мышкой. Наконец, Альфонсо Веласко изменил форму носа, чтобы отобразить чистоту, белизну и мягкость.

К 1948 году у Grupo Bimbo было девять различных продуктов, таких как белый хлеб, тостовый хлеб, черный хлеб, сладкий хлеб, булочки и кексы Благодаря росту производства в 1949 году в Пуэбле, Мексика, был открыт первый филиал за пределами Мехико.

К 1950-м годам, Grupo Bimbo представила свою продукцию большему количеству людей с помощью «38», грузовика для доставки с динамиками, который помогал продвигать продукцию. Вскоре после этого портфель расширился за счет добавления Bimbo Bear Donuts, Bimbollos, Medias Noches (хлеб для хот-догов) и Colchones.

К своему десятилетнему юбилею, в 1955 году, у Grupo Bimbo было 700 сотрудников и 140 транспортных средств. В 1956 году компания открыла фабрику Bimbo de Occidente (Бимбо с Запада) под руководством Роберто Сервитье в качестве её генерального директора, а в 1958 году запустила в производство Гансито, — торт-закуску в шоколаде с начинкой из клубничного джема и сливок.

1961—1980 гг. 
В 1960-х годах Grupo Bimbo продолжала расширяться с приходом в Монтеррей, Мексика, и первой административной реструктуризацией в 1963 году, которая привела к созданию её корпоративной структуры. Год спустя, в 1964 году, компания приобрела в Мексике права на бренд Sunbeam компании Quality Bakers of America.

В 1970-х годах компания добилась значительного роста в нескольких областях. В 1971 году начал свою деятельность один из самых важных брендов Barcel; в 1972 году она открыла свою пекарню, расположенную в Аскапоцалько, Мехико, крупнейшую в Латинской Америке и одну из десяти крупнейших -в то время- в мире.

В течение этого десятилетия Grupo Bimbo вышла на рынок мармелада с Carmel (1973); открыли Суанди и Тиа Роса (1974 г.), начали производство Conchas Bimbo (1975 г.); и запустила Ricolino, ведущий бренд сладостей и шоколада компании, а вместе с ним и Bubulubu (1978). К концу 1970-х годов, Grupo Bimbo состояла из 3 компаний, 12 заводов и 15 000 сотрудников; в это время генеральным директором был назначен Роберто Сервитье.

1981—2000 гг. 
В начале 1980-х годов Grupo Bimbo произвела ряд внутренних и внешних изменений. Она начала котироваться на Мексиканской фондовой бирже, торгуя 15 % своих акций, и в 1986 году была создана новая организационная структура, из которой была создана единая промышленная группа. В эти годы начался экспорт в Соединенные Штаты Америки (1984 г.); компания Bimbo Centroamerica была создана (1989 г.) со строительством завода в Гватемале, которое было завершено в 1990 г.

В начале 1990-х к её брендам добавились лепёшки Milpa Real и Lonchibon. В 1993 году открыла новое корпоративное здание в Санта-Фе, Мехико, а в 1995 году приобрела Coronado, предприятие, специализирующееся на продуктах на основе кахета. В течение этого десятилетия произошло дальнейшее расширение в Латинской Америке с приходом Bimbo в Аргентину и открытием регионального корпоративного предприятия (1991 г.), а также завода Ideal в Чили (1995 г.). В 1994 году Groupo Bimbo приобрела La Hacienta, производителя тортильи в Калифорнии, расширив свою деятельность на рынке США. В 1997 году компания расширила свои предложения на рынке хлеба США, купив пекарню Pacific Prides Bakery в Сан-Диего, Калифорния, а в 1998 году, когда она приобрела пекарню Mrs Baird’s Bakeries в Техасе, родилась компания Bimbo Bakeries USA (BBU).

Наконец, в 1997 году Даниэль Сервитье был назначен генеральным директором компании, задав новый курс деятельности Grupo Bimbo по всему миру.

2001—2010 гг. 
В начале 21 века Grupo Bimbo добавила такие бренды, как Plus Vita и Pullman в Бразилии (2001 г.); Joyco, производитель Duvalín, Bocadín и Lunetas (2004 г.); Эль Глобо и Ла Корона (2005 г.); и Nutrella of Brazil (2008 г.) в свое портфолио.

В 2006 году компания начала свою деятельность на азиатском рынке с приобретения пекарни Panrico Bakery в Пекине, Китай, и усилила свое присутствие в Соединенных Штатах Америки с помощью пекарни George Weston Limited, — владельца таких брендов, как Thomas, Оровит, Арнольд, Боболи, Штройманн и Фрайхофер в 2009 г.

2011 — и далее 
В этом десятилетии Grupo Bimbo укрепилась как крупнейшая пекарня в мире, приобретя Sara Lee North American Fresh Bakery в Соединенных Штатах; Фарго в Аргентине; и Bimbo Iberia в Испании и Португалии, 2011 г. Год спустя, компания завершила свой самый важный переход на возобновляемые источники энергии, открыв ветряную электростанцию Piedra Larga (в Оахаке, Мексика), которая снабжает несколько объектов Grupo Bimbo, а также её парк электромобилей «зеленой» энергией.

В последующие годы Grupo Bimbo приобрела несколько компаний для ускорения своей стратегии глобального роста, одними из наиболее известных из которых были: в 2014 году Canada Bread (Канада) и Supan (Эквадор); 2015 г., Вашон (Канада); и, в 2016 году, Panettiere (Колумбия), General Mills (Аргентина) и Panrico SAU (Испания и Португалия).

В 2017 году компания начала свою деятельность в Африке и продолжила свой рост в Африке после приобретения Grupo Adghal в Марокко; East Balt, одна из самых важных компаний общественного питания в Китае, Франции, Италии, Марокко, России, Южной Африке, Южной Корее, Швейцарии, Турции, Украине и США; и путём покупки 65 % акций Ready India Private Limited (Ready Roti). В этом году Grupo Bimbo добавила в свой портфель такие бренды, как Bays English Muffins (США) и Stonemill Bakehouse (Канада).

В 2018 году компания продолжила расширение и завершила покупку брендов Nutra Bien в Чили и El Paisa в Колумбии, чтобы расти в Южной Америке; Grupo Mankattan, лидер хлебопекарной промышленности в Китае, процветает в сфере быстрого питания в этой стране. В том же году Grupo Bimbo присоединилась к инициативе RE100, взяв на себя обязательство к 2025 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Она также стала первой мексиканской компанией, выдавшей сертификаты чистой энергии для распределённой генерации.

В 2019 году она продолжала продвигать некоторые из своих инициатив в области корпоративной социальной ответственности, такие как программа «Доброе соседство», Reforestamos México (Восстановление лесов) и Limpiemos México (Очистка). Среди этих кампаний, особенно выделяется кампания «Без следа», в рамках которой Grupo Bimbo обязалась сделать к 2025 году 100 % своей упаковки пригодной для вторичной переработки, биоразложения и/или компостирования .

В феврале 2020 года Grupo Bimbo расширила свою деятельность и вошоыла в Казахстан через Bimbo QSR (Рестораны быстрого обслуживания), было подписано соглашение о стратегической ассоциации с Food Town, эксклюзивным поставщиком булочек и франчайзи McDonald’s в этой стране. Благодаря этому соглашению компания расширила свое присутствие до 33 стран.

В мае 2022 года Grupo Bimbo согласилась продать свой кондитерский бизнес Ricolino пищевой компании Mondelēz International со штаб-квартирой в Чикаго примерно за 1,3 миллиарда долларов США.

Организационная структура 
Grupo Bimbo состоит на первом уровне из собрания акционеров, задачей которого является назначение членов совета директоров, который должен состоять минимум из 5 директоров и максимум из 21; 25 % из них должны быть независимыми агентами. Следующим уровнем является Руководящий комитет, который создается следующим образом:

Генеральный директор и председатель совета директоров: Даниэль Хавьер Сервитье Монтулл

Исполнительные вице-президенты: Хавьер Аугусто Гонсалес Франко

Габино Мигель Гомес Карбахаль

Рафаэль Памиас Ромеро

Финансовый директор: Диего Гаксиола Куэвас

Глобальный директор по персоналу: Хуан Малдун Баррена

Глобальный вице-президент по информации и трансформации: Рауль Игнасио Обрегон Сервитье

Приобретения 
 1964: Sunbeam — Quality Bakers of America (лицензия в Мексике).
 1995: Коронадо (Мексика), Grupo Ideal (Чили).
 1998: Миссис. Бэрда (США).
 2001: Плюс Вита, Пуллман (Бразилия).
 2002: Джордж Уэстон Лимитед (США).
 2004: Джойко (Мексика).
 2005: Эль Глобо, Ла Корона (Мексика).
 2006: Панрико (Китай).
 2008: Нутрелла (Бразилия.
 2009: Джордж Уэстон Фудз Лтд. (США).
 2010. Веро (Мексика).
 2011: Sara Lee North American Fresh Bakery (США), Fargo (Аргентина), Bimbo Iberia (Испания и Португалия)
 2014: Canada Bread (Канада), Супан (Эквадор).
 2015: Vachon, итальянская домашняя пекарня (Канада).
 2016: Панеттьери (Колумбия), Дженерал Миллс (Аргентина), Панрико САУ (Испания и Португалия).
 2017: Grupo Adghal (Марокко), East Balt Bakeries (США), 65 % акций Ready India Private Limited (Индия).
 2018: Nutra Bien (Чили), El Paisa (Колумбия), Mankattan Group (Китай).

Глобальные продажи 
Цифры в миллионах номинальных мексиканских песо

Устойчивость 
Grupo Bimbo управляет своей экологической деятельностью через платформу A Sustainable Way, состоящую из четырёх стратегических столпов:

Углерод 
Grupo Bimbo поставила перед собой цель минимизировать воздействие на окружающую среду за счет совершенствования и консолидации технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективностью и компенсацией ресурсов. Для этого компания присоединилась к соглашению RE100, взяв на себя обязательство к 2025 году перейти на 100 % возобновляемую энергию (с точки зрения энергии). Климатическая программа RE100 состоит из крупных многонациональных компаний, стремящихся улучшить свои процессы с помощью природной энергии.

Grupo Bimbo использует энергию воздуха, обеспечиваемую ветряными электростанциями: Piedra Larga (Мексика), Santa Rita East (США) и тремя в Аргентине. Первая, расположенная в штате Оахака, имеет установленную мощность 90 МВт, что обеспечивает энергией 70 % её рабочих центров в Мексике и позволяет избежать ежегодного выброса 180 000 тонн  в атмосферу.

Вторая расположена в Техасе, имеет мощность 100 МВт и поставляет 100%-возобновляемую энергию для своих операций в Соединенных Штатах.

У пекарни самый большой парк электромобилей в Мексике и один из самых надёжных в Латинской Америке. На 2022 год, компания имеет 41 гибридный грузовой автомобиль и более 500 электромобилей, последний из которых разработан Moldex, дочерней компанией Grupo Bimbo, которая предоставляет технологические решения. Компания взяла на себя обязательство увеличить свой парк электромобилей в Мексике и добавить к 2024 году 4000 электромобилей, по 1000 в год.

Grupo Bimbo также разработала Bimbo Solar, систему автономного питания, открытую в 2018 году, для установки солнечных крыш, более 71 системы распределенной генерации мощностью 25 МВт и, таким образом, предотвращения выбросов примерно 21 000 тонн  ежегодно. Эта программа отличается наличием 'солнечной крыши' с 308 панелями в корпоративном здании Grupo Bimbo в Мехико; самая большая 'солнечная крыша' в Мексике и вторая в Латинской Америке в её столичном распределительном центре, а также одна из крупнейших солнечных крыш в Чили.

Вода 
Grupo Bimbo сосредоточивает свои усилия на сокращении водного следа по следующим направлениям: сокращение потребления; водоподготовка и повторное использование; и новые технологии. Компания поощряет ответственное использование с помощью методов сухой чистки, полумокрых форматов или паровой чистки. В результате этого процесса, с 2016 года было сэкономлен эквивалент 186 000 000 литров.

Компания стандартизировала очистку и повторное использование воды для орошения зеленых насаждений, санитарных услуг и мойки автомобилей. Grupo Bimbo сообщает, что 82 % воды, используемой в мире, обрабатывается на её заводах, а также используется дождевая вода в 108 рабочих центрах, которые в 2019 году собрали более 2,5 миллионов литров дождевой воды по всему миру.

Вторичная переработка 
В 2019 году Grupo Bimbo запустила кампанию «Без следа», чтобы свести к минимуму свое воздействие на окружающую среду. В рамках стратегии комплексного управления отходами компания фокусируется на инновациях в области упаковки, сокращении количества отходов и их повторном использовании, а также управлении постпотребительскими отходами. Основная цель этой стратегии заключается в том, чтобы к 2025 году 100 % упаковки компании было пригодно для вторичной переработки, биоразложения и/или компостирования.

Для этого компания взяла на себя обязательство постоянно улучшать свою упаковку, используя новые технологии для снижения воздействия на окружающую среду. В настоящее время вся упаковка Grupo Bimbo в Мексике, которая может включать технологию d2w (в соответствии со стандартом ASTMD 6954-18), уже является биоразлагаемой. Кроме того, в 2019 году Grupo Bimbo разработала свою первую 100 % компостируемую упаковку для бренда Vital, которая имеет сертификат OK Compost для бытовых и промышленных процессов, выданный институтом TÜV в Австрии, что означает, что она биоразлагается и естественным образом реинтегрировался в окружающую среду.

На протяжении всей цепочки создания стоимости Grupo Bimbo продвигает действия по сокращению и переработке отходов. Его цель — добиться не менее 90 % переработки отходов в своих глобальных операциях. Для этого сегодня у него есть 43 завода с нулевыми отходами на свалки и 144 завода с переработкой более 80 %, а также реализованы проекты экономики замкнутого цикла.

Компания также принимает участие в различных программах по переработке отходов, которые продвигают переработку в таких странах, как Мексика, США, Канада, Испания, Португалия и Бразилия.

Природный капитал 
Grupo Bimbo продвигает экологическую стратегию, сотрудничая с поставщиками и уделяя особое внимание сохранению биоразнообразия. Компания работает со стратегическими поставщиками, малыми и средними предприятиями (МСП) в программах отслеживания сои, кунжута и пальмы; с Международным центром улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT) в различных программах устойчивого сельского хозяйства.

Grupo Bimbo уделяет особое внимание поддержанию экологического баланса и поэтому продвигает такие инициативы, как Reforestamos México AC, созданная в 2002 году, миссией которой является сохранение лесных экосистем. С 2012 по 2019 год этой организации удалось посадить 96 609 деревьев в различных местах Мексики, а за последний год она сотрудничала с 90 компаниями, чтобы восстановить 133,95 га леса в 12 различных субъектах.

Награды

2011 
 Национальная экспортная премия.
 Группа получила сертификат «Чистый транспорт» от Министерства окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT).
 Награда за новый стандарт от Whole Grains Council, США.
 Национальная ассоциация частного транспорта (ANTP) присвоила Grupo Bimbo сертификат безопасности на транспорте.

2012 
 Национальная награда за качество завода Lerma.
 Федеральный прокурор по охране окружающей среды (PROFEPA), получивший признание за Программу экологического лидерства для повышения конкурентоспособности.
 Награда Safe Company для заводов Barcel Lerma, Mérida и San Luis, присужденная Министерством труда и социального обеспечения (STPS).
 Национальная премия за безопасность дорожного движения — Национальная ассоциация частного транспорта (АНТП).
 Лоренцо Сервитье Сендра, основатель Grupo Bimbo, получает за свою карьеру Национальную премию предпринимателей.

2013 
 Первое место в рейтинге компаний с лучшей репутацией в Мексике, присуждаемом Business Monitor Corporate Reputation (MERCO).
 Grupo Bimbo была отмечена Министерством окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT) за свои усилия по сокращению воздействия на окружающую среду своих транспортных и распределительных операций во время 3-го выпуска и перезапуска программы «Чистый транспорт».
 Совет по технологиям и техническому обслуживанию Мексики отметил механиков Grupo Bimbo по управлению транспортными средствами шестью наградами, которые были присуждены во время первого Национального конкурса механиков супертехнического транспорта.

2014 
 Второй год подряд первое место в рейтинге компаний с лучшей репутацией в Мексике, присуждаемом Business Monitor Corporate Reputation (MERCO).
 Grupo Bimbo была отмечена премией Good Neighbor Award 2013 в США за свою деятельность в области социальной ответственности и устойчивого развития.

2015 
 Мексиканский центр благотворительности (CEMEFI) наградил Даниэля Сервитье, президента и главного исполнительного директора Grupo Bimbo, наградой «Обязательство перед другими» за создание Reforestamos México.
 Продовольственный бренд с самой высокой стоимостью в Мексике, составленный Millward Brown, в рейтинге самых ценных брендов Мексики.
 Министерство окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT) присвоило компании награду «Отличные экологические показатели».
 Третий год подряд — первое место в рейтинге компаний с лучшей репутацией в Мексике, присуждаемом Business Monitor Corporate Reputation (MERCO).

2016 
 Grupo Bimbo в пятый раз признана устойчивой компанией в индексе Мексиканской фондовой биржи (BMV, по-испански).
 Grupo Bimbo вошла в рейтинг Multilatinas 2016, который измеряет интернационализацию компаний, как одна из крупнейших компаний региона.
 Второе место в рейтинге компаний с лучшей репутацией в Мексике, присуждаемом Business Monitor Corporate Reputation (MERCO, на испанском языке).

2017 
 Институт Ethisphere назвал его одной из самых этичных компаний в мире.
 В четвертый раз первое место в рейтинге компаний с лучшей репутацией в Мексике, присуждаемом Business Monitor Corporate Reputation (MERCO).
 Завод Bimbo Villahermosa получил награду Федерального прокурора по охране окружающей среды (PROFEPA) за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды.
 112 сотрудников Grupo Bimbo были отмечены Национальной ассоциацией частного транспорта (ANTP) Национальной ассоциацией частного транспорта (ANTP) Национальной премией за безопасность дорожного движения.
 CESVI признала Grupo Bimbo первой мексиканской компанией, получившей сертификат соответствия стандарту ISO 39001:2012, выданный Lloyds Register Quality Assurance Americas.

2018 
 Во второй раз подряд  признал Grupo Bimbo одной из «Самых этичных компаний мира».
 Grupo Bimbo вошла в первую десятку рейтинга Expansion «500 самых важных компаний Мексики».
 Bimbo Bakeries USA была названа Агентством по охране окружающей среды США (EPA) партнером года Energy Star за свою стратегию энергосбережения и управления.
 Назван журналом Forbes одной из самых «зелёных» мексиканских компаний.
 В пятый раз первое место в рейтинге компаний с лучшей репутацией в Мексике, присуждаемом Business Monitor Corporate Reputation (MERCO). В этом году Grupo Bimbo заняла первое место в рейтинге MERCO Digital (за лучшую цифровую репутацию) и лидера с лучшей репутацией для Даниэля Сервитье.
 Книга рекордов Гиннеса признала Бимбо самой длинной линией хот-догов в мире (1464,03 метра, что эквивалентно 10 000 хот-догов).
 Журнал Manufactura назвал Grupo Bimbo одним из 100 самых важных производителей Мексики.
 Совет по оздоровлению на рабочем месте (Мексика) присвоил Grupo Bimbo награду Health Responsible Company.
 MIREC наградил Grupo Bimbo наградой «Лучший корпоративный потребитель энергии 2018 года» в Мексике за ее приверженность заботе о планете.
 Федеральный прокурор по охране окружающей среды (PROFEPA) присвоил заводу El Globo сертификат экологически чистой промышленности (экологический уровень 1).
 PROFEPA присвоила заводам Bimbo в Мехикали, Толуке и Хазпане сертификат Чистой Промышленности.
 Министерство труда и социального обеспечения (STPS) наградило завод Suandy в Толуке, штат Мехико, наградой Safe Company Award.
 Признание Safe Company было присуждено пяти её рабочим местам в Нуэво-Леоне, Мексика, благодаря результатам, полученным в рамках Программы самоуправления по охране труда и технике безопасности (PASST), проводимой Министерством труда и социального обеспечения (STPS).
 Федеральный прокурор по охране окружающей среды наградил завод Bimbo в Мериде сертификатом чистой промышленности.

2019 
 Входит в рейтинг 100 лучших мировых мегабрендов Euromonitor International.
 В третий раз подряд Институт Ethisphere признал Grupo Bimbo одной из «Самых этичных компаний мира».
 Журнал Baking & Snack наградил Grupo Bimbo наградой за устойчивое развитие.
 Компания заняла позицию в списке самых важных компаний Expansion в Мексике.
 Havas Group включила Bimbo Mexico в свой рейтинг «Значимые бренды 2019».
 Журнал Expansión назвал Grupo Bimbo одной из десяти компаний Мексики с лучшей корпоративной честностью в рейтинге 500 самых прозрачных компаний.
 Escuela Bancaria y Comercial присвоила Даниэлю Сервитье степень доктора Honoris Causa за его карьеру.
 На мероприятии Cumbre 1000 журнала Mundo Ejecutivo Magazine Grupo Bimbo была признана одной из самых глобальных мексиканских компаний.

2020 
 Согласно исследованию Brand Footprint Mexico, подготовленному консалтинговой фирмой Kantar Worldpanel, Bimbo заняла второе место в рейтинге самых популярных брендов в Мексике и первое место в рейтинге самых популярных брендов в Мехико.
 В четвертый раз подряд Институт Ethisphere признал Grupo Bimbo одной из «Самых этичных компаний мира».

См. также 
 Экономика Мексики

Примечания

Cсылки 
 
 Company website in the United States

Компании, имеющие листинг акций на Мексиканской бирже
Компании Мексики
Торговые марки Мексики
Страницы с непроверенными переводами